Пуерто Вијехо има више значења:

 Пуерто Вијехо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерто Вијехо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерто Вијехо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику